Гекко; Ґекко

 Оґата Гекко (1859—1920) — японський художник періоду Мейдзі.

 Астрономічна обсерваторія Ґекко
 4261 Ґекко — астероїд головного поясу.

 Гордон Гекко — вигаданий персонаж з фільму «Волл-стріт»
 Gekko (процесор)